Ясман, или Ясманский джамоат () — сельская община (джамоат) Раштского района Таджикистана. Расстояние от центра джамоата (село Воринг) до центра района (пгт Гарм) — 75 км. Население — 5461 человек (2017 г.), таджики.

Населённые пункты

История 
Образован постановлением Правительства Республики Таджикистан 1 октября 2004 г, за счет разукрепления дехота Хоит. В нее вошли села Воринг, Хисорак, Хочикаён, Давриён, Утолак, Шулдур, Сиполинг, Осиёбдара, Карашахр, Чавкилдик, Сафедоб, Мусофирон дехота Хоит.

Примечания 

Сельские джамоаты Раштского района
Сельские общины Таджикистана